Studenec steht für:

Orte in Tschechien:

 Gemeinde Studenec u Horek, Okres Semily,
 Gemeinde Studenec u Třebíče, Okres Třebíč,

 Ortsteil von Oloví, Okres Sokolov,
 Studenec (Nicov), Ortsteil von Nicov
 Ortsteil von Trutnov, Okres Trutnov,
 Ortsteil Studenec (Svojanov) von Svojanov, Okres Svitavy,
 Ortsteil von Čelechovice na Hané, Okres Prostějov,

 Ortsteil Krásný Studenec von Děčín (= Děčín XXIV), Okres Děčín,
 Ortsteil Horní Studenec von Ždírec nad Doubravou, Okres Havlíčkův Brod,
 Ortsteil Nový Studenec von Ždírec nad Doubravou, Okres Havlíčkův Brod,

 Studenec (Berg) (deutsch: Kaltenberg) im Lausitzer Gebirge.

Orte in der Slowakei:

 Gemeinde Studenec (Slowakei), Okres Levoča im Osten des Landes
 Gemeindeteil von Valaská Belá

Orte in Slowenien:
 Studenec (Postojna) (deutsch: Bründl bei Adelsberg), Ort in der Gemeinde Postojna